Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (ultimo turno)
 Farruch Dustov (secondo turno)
 Matthias Bachinger (Qualificato)
 Tobias Summerer (Qualificato)

 Andis Juška (secondo turno)
 Alexander Satschko (secondo turno)
 Julian Reister (secondo turno)
 Tomas Behrend (ultimo turno)

Qualificati 

 Andreas Beck
 Nenad Zimonjić

 Matthias Bachinger
 Tobias Summerer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2007